Davidson é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
Condado de Davidson (Carolina do Norte)
Condado de Davidson (Tennessee)

Desambiguações de topônimos